Monney ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Monney (* 2000), Schweizer Skirennläufer
 Safia Monney (* 1979), deutsch-französische Schauspielerin und Autorin